

Anciennes cités grecques 
 Antigonie (Chaonie), aujourd'hui proche du village de Saraqinisht, district de Gjirokastër en Albanie.
 Antigonie (Syrie), aujourd'hui proche d'Antioche, province de Hatay en Turquie.
 Antigonie (Bithynie), aujourd'hui Nicée en Turquie.